Даниэлла Латрис Маккрей (; род. 8 октября 1987 года в Бойнтон-Бич, Флорида, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфте ВНБА 2010 года в первом раунде под общим седьмым номером командой «Коннектикут Сан». Играет на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. В настоящее время выступает за польский клуб «Энея АЗС Познань».

Ранние годы 
Даниэлла родилась 8 октября 1987 года в городе Бойнтон-Бич (штат Флорида) в семье Стивена и Эллариз Маккрей, у неё есть родной брат, Брэндон и сводный, Шамар. В детстве её семья перебралась в город Олейте (штат Канзас), где она училась в средней школе Олейте-Ист, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте kuathletics.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки ЖБК «Хапоэль» Ришон-ле-Цион
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Кошице»
Игроки ЖБК «Скио»
Игроки ЖБК «Висла»
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла
Игроки ЖБК «Кале»
Игроки ЖБК «Рош Вандея»
Игроки ЖБК «Енисей»
Персоналии:Олейте (Канзас)